Sezon 1982/1983 był 44. sezonem Mistrzostw Albanii w piłce nożnej. W rozgrywkach brało udział 14 zespołów. Sezon rozpoczął się 22 sierpnia 1982, a zakończył 29 maja 1983. Tytułu nie obroniła drużyna 17 Nëntori Tirana. Nowym mistrzem Albanii został zespół Vllaznia Szkodra. Tytuł króla strzelców zdobył Dashnor Bajaziti, który w barwach klubu Besa Kavajë strzelił 16 goli.

Tabela końcowa

Baraż o awans/utrzymanie 
5 czerwca 1983, Qyteti Stalin:Naftëtari Qyteti Stalin - Minatori Tepelenë 4 - 1
12 czerwca 1983, Tepelenë:Minatori Tepelenë - Naftëtari Qyteti Stalin 1 - 2

Zespół Naftëtari Qyteti Stalin utrzymał się w 1. lidze, natomiast drużyna Minatori Tepelenë do niej nie awansowała.

Linki zewnętrzne 

1982 w piłce nożnej
1983 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Albanii